

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Jimmy Kilpatrick (1985- ),joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 John Kilpatrick (1889-1960), athlète, soldat et entrepreneur sportif ;
 Kwame Kilpatrick (1970- ), était le maire de Détroit ;
 Lincoln Kilpatrick (1932-2004), acteur américain ;
 Patrick Kilpatrick (1949-), acteur américain ;
 Sean Kilpatrick (1990-), joueur américain de basket-ball ;
 William H. Kilpatrick (1871–1965), pédagogue américain.

Autres
 Le trophée Macgregor-Kilpatrick est attribué annuellement au champion de la saison régulière de la Ligue américaine de hockey.

Homonymie
Homonymie de patronyme